Участие в конкурсе песни «Евровидении-1992» стало 15 для Турции. Страну на конкурсе представила певица Айлин Ватанкош с песней Yaz bitti (с «Закончилось лето»). Набрав 17 очков, она заняла 19 место.

Национальный финал 
21 марта 1992 года в городе Анкаре телеканал TRT провёл национальный финал, чтобы выбрать песню и представителя страны на конкурсе. Ведущими шоу были Невин Агич и Булент Озверен. К решению регионального жюри, состоящего из восьми человек, было представлено 13 композиций. Победителем стала Айлин Ватанкош с песней Yaz bitti авторами которой являются Алдоган Шимшекяй и Айлин Учанлар.

Выступление в финале 
На конкурсе Айлин Ватанкош выступала четвёртой после Израиля, предшествуя Греции. Набрав 17 очков она заняла 19 место.

Ссылки 
 Турецкий национальный финал 1992 года
 Официальный сайт Евровидения 

Страны на «Евровидении-1992»